De tiran Dionysius II, zie: Dionysios II van Syracuse
De Syrisch-orthodoxe patriarch van Antiochië Dionysius II, zie: Dionysius II van Antiochië